Ла Ува има више значења:

 Ла Ува (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ува (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ува (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ува (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ува (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ува (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ува (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ува (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику